Bolko II Mały (ok. 1310–1368) – książę świdnicki i jaworski
 Bolko II opolski (ok. 1300–1356) – książę opolski
 Bolko II ziębicki (1300–1341) – książę ziębicki

Zobacz też 
 Bolko